Čikola může znamenat více věcí:

 Čikola – řeka v Chorvatsku
 Čikola – obec v Severní Osetii